Bahnhofstraße 10 steht für:

 Bahnhofstraße 10/12 (Coburg)
 Bahnhofstraße 10 (Quedlinburg)